Словенија је учествовала на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију (Краснодарски крај,Русија) и било је то њихово седмо учешће као независне земље на Зимским олимпијским играма.

Олимпијски комитет Словеније је 22. јануара 2014. најавио учешће 67 словеначких олимпијаца који се такмиче у 9 спортова на Играма у Сочију, што је највећи број спортиста учесника у историји наступа ове земље на ЗОИ. По први пут у историји Словеначка хокејашка репрезентација је дебитовала на олимпијском хокејашком турниру (раније су словеначки играчи наступали под заставом Југославије). Националну заставу на свечаној церемонији отварања носиће капитен хокејашке репрезентације Томаж Разингар.

Учесници по спортовима

Алпско скијање

На основу резултата у квалификационом периоду Словеначки алпски скијаши обезбедили су 8 учесничких квота на ЗОИ 2014. (по 4 у обе конкуренције). 

Мушкарци

Жене

Биатлон

Словенија је обезбедила 6 учесничких квота:
 Мушкарци - 5 квота: Клемен Бауер, Јаков Фак, Јанез Марич, Петер Докл и Симон Хочевар
 Жене - 1 квота: Теја Грегорин

Нордијска комбинација

Слободно скијање

Скелетон

Скијашки скокови 

 Мушкарци — 5 квота: Петер Превц, Роберт Крањец, Јака Хвала, Јуриј Тепеш, Јернеј Дамјан
 Жене — 4 квоте: Катја Пожун, Шпела Рогељ, Ева Логар, Маја Втич

Скијашко трчање 

 Жене — 5 квота: Катја Вишнар, Весна Фабјан, Аленка Чебашек, Ника Разингер, Барбара Језершек

Сноубординг 

 
Словенија има обезбеђено 6 мушких и 3 женске квоте.

Хокеј на леду 

Мушка репрезентација Словеније обезбедила је наступ на олимпијском турниру победом на завршном квалификационом турниру 

У саставу репрезентације налази се 25 хокејаша:

Резултати 
Група А

Види још 

 Зимске олимпијске игре 2014.
 Словенија на олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 
 Профил земље на службеном сајту Игара 

Словенија на Зимским олимпијским играма
Словенија